Kartī (persiska: كِرِتی, كرتی) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Hormozgan, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran. Kartī ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kartī är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Kartī.  Närmaste större samhälle är Bayahi,  km väster om Kartī. Trakten runt Kartī är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hormozgan